Camillo Bregant (1879-1956), maggiore generale austriaco
 Eugen Bregant (1875-1936),  maggiore generale austriaco